DBP steht als Abkürzung für:

 Database Publishing
 Demokratik Bölgeler Partisi, pro-kurdische Partei in der Türkei
 Deutsches Bundespatent (auch D.B.P.), siehe Deutsches Patent- und Markenamt
 Deutsche Bundespost
 Deutsche Bauernpartei (1928–1933)
 Deutscher Buchpreis (dbp), jährliche Auszeichnung zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse
 Development Bank of the Philippines, die Philippinische Entwicklungsbank
 Diastolic blood pressure, diastolischer Blutdruck, siehe Blutdruck
 Dibutylphthalat, eine hauptsächlich als Weichmacher eingesetzte Flüssigkeit
 Vitamin-D-bindendes Protein, wichtigstes Trägerprotein für Vitamin D3

Abkürzung